Maine es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Maine (condado de Marathon, Wisconsin).
  Maine (condado de Outagamie, Wisconsin).